Пан Цзяин (; род. 6 января 1985 года, Шанхай, КНР) — китайская пловчиха, выступавшая в плавании вольным стилем на дистанциях 50, 100, 200 метров. Обладательница двух серебряных и двух бронзовых медалей Олимпийских игр. Чемпионка мира в эстафете 4×200 метров вольным стилем на длинной и короткой воде.

Дебютировала в составе сборной страны на чемпионате мира по водным видам спорта 2003 года. Она выиграла первую олимпийскую медаль в Афинах в 2004 году.

Примечания 

Пловцы Китая
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по плаванию